(1915) Кетцалькоатль () — небольшой околоземный астероид из группы Амура (III), который входит в состав семейства Алинды и характеризуется сильно вытянутой орбитой. Он был открыт 9 марта 1953 года американским астрономом  в Паломарской обсерватории и назван в честь главного божества ацтеков, а также других народов Центральной Америки, известного как Кетцалькоатль.

См. также 
 Список астероидов (1901—2000)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Семейство Алинды
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром менее 2 км
Названия астероидов из мифологии ацтеков